Die Tashkent Open 2017 waren ein Tennisturnier der Damen in Taschkent. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 25. bis 30. September 2017 statt.

Titelverteidigerinnen waren Kristýna Plíšková im Einzel und die Paarung Raluca Olaru/İpek Soylu im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Tashkent Open fand vom 23. bis 24. September 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Taschkent